La tosèla un formaggio fresco da tavola prodotto nella provincia autonoma di Trento. Il nome è talvolta italianizzato in tosela o tosella, ma non va confuso con l'omonimo formaggio prodotto nell'Altopiano di Asiago.

Storia 
La tosèla è originaria del Primiero dove veniva prodotta dagli allevatori che non disponevano di sufficienti quantità di latte per preparare altri formaggi. Successivamente l'area di produzione si estesa al resto del Trentino e ad alcune zone del Veneto (nell'altopiano dei Sette Comuni, ad esempio, è diffusa l'omonima tosella).

Descrizione 
Si tratta di un formaggio fresco, dalla pasta compatta e molle, di colore bianco o paglierino chiaro. Si presenta in forme cilindriche o rettangolari del peso di 1-5 kg.

Preparazione 
Il latte può provenire da varie razze bovine, come la bruna e la grigio alpina, e non esistono particolari vincoli circa l'alimentazione del bestiame. Requisito fondamentale è la freschezza del latte, che viene successivamente pastorizzato o semplicemente termizzato a 60-65 °C (la ricetta tradizionale prevede l'uso di latte crudo).

Al latte, portato a circa 39 °C, viene aggiunto il caglio e, dopo la coagulazione (circa 20 minuti), la cagliata viene tagliata in frammenti grandi una noce. Dopo un'agitazione di 5-10 minuti, viene eliminato quasi tutto il siero e la cagliata viene versata in stampi. Dopo essere state girate per tre o quattro volte, le forme sono poste in cella frigo e sono subito pronte al consumo.

Non viene effettuata alcuna salatura.

Uso 
Viene solitamente servita in fette di circa un centimetro di spessore, salate e rosolate in padella a fuoco lento per circa 10-15 minuti. Si può accompagnare a polenta calda o abbrustolita.

Bibliografia

Voci correlate 
 Tosella

Formaggi del Trentino-Alto Adige